Городи́лов — русская фамилия. Известные носители:

 Городилов, Виктор Андреевич (род. 1940) — советский и российский нефтяник, президент компании «Сибнефть» в 1995—1997 годах.
 Городилов, Козьма Егорович  (1859—?) — член IV Государственной думы от Вятской губернии, крестьянин.
 Городилов, Павел Иванович (1918—1989) — советский рыбак, Герой Социалистического Труда.
Городилов, Анатолий Алексеевич (род. 1949) - российский юрист, геополитик, член Российской академии юридических наук, профессор Академии геополитических проблем.

Населённые пункты 
 Городилов — село в Золочевском районе Львовской области Украины. 
 Городи́лово — деревня в Молодечненском районе Минской области.